Aquesta és una llista de les plantilles dels equips de la Primera Divisió femenina de futbol d'Espanya a la temporada 2014-15. Els equips estan ordenats per la seua posició a la taula, i les jugadores pel nombre de partits jugats i els gols marcats per aquest ordre.

 GK: De Francisco 25 - Orellana 6
 DF: Menayo 29 - Marisina 26 - Neira 26 - Parralejo 24 - Folch 20 - Paula 15 - Moreno 5 - Saray 1
 MF: Chica 30 - Lima 29 - Traver 29 - Pinto 26 - Rubio 18 - Gema 16
 FW: Mireya 29 - Martins 23 - Del Estal 12 - Sole 10

Referències 
 Font principal: Protagonistas del Juego via Internet Archive.

Futbol femení
Llistes d'esportistes